Премия «Независимый дух» за лучшую мужскую роль — американская кинематографическая награда, присуждаемая c 1986 года некоммерческой организацией Film Independent лучшему актёру, исполнившему главную роль в независимом кинофильме.

За все время существования премии её получили 35 актёров. Саймон Рекс — последний на данный момент обладатель премии, он получил её за роль Майки Сэйбера в фильме «Красная ракета». Актёры Джефф Бриджес и Филип Сеймур Хоффман завоевали большинство наград в категории «Лучший актёр в главной роли»; они являются двукратными обладателями премии. Актёры Джеймс Вудс, Джефф Бриджес, Шон Пенн и Райан Гослинг по три раза номинировались на премию как лучшие актёры в главной роли; это рекордное количество номинаций в данной категории.

Победители и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся имена победителей и номинантов на премию «Независимый дух» в категории «Лучший актёр в главной роли».

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Статистика

Лауреаты нескольких наград

Многократные номинанты на премию 
В таблицах полужирным золотым шрифтом отмечены годы, в которые номинанты становились обладателями премии.

См. также 
 Премия «Оскар» за лучшую мужскую роль
 Премия BAFTA за лучшую мужскую роль

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии 

Независимый дух
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам